Homo henviser til forskellige artikler:

Menneskearten
Homo, latin – liste med alternative betegnelser for menneskearten begyndende med Homo.
Homo (slægten) – er samlebetegnelse for de arter, der er mest beslægtet med mennesket
Homo erectus – er en art af menneskenes forfædre
Homo floresiensis – lille art af mennesker, formodes uddøde ca. 10.000 f.Kr.
Homo habilis – ældste kendte menneske-art
Homo neanderthalensis – formodet underart af Homo sapiens
Homo rudolfensis – en tidlig menneske-art 
Homo sapiens – mennesket
Homo Sapiens (tegneserie) – er en amerikansk avisstribe af Johnny Hart

Se også 
Adam Homo – fortællende digt af den danske forfatter Frederik Paludan-Müller
Homoseksualitet – seksualitet rettet mod person af samme køn
Homofobi – er en sygelig skræk for homoseksualitet eller homoseksuelle
Homogenitet – betegner et system hvis bestanddele er ensartede